Бо́суорт () — английская фамилия. Известные носители:

 Босуорт, Кейт (род. 1983) — американская актриса.
 Босуорт, Клиффорд Эдмунд (1928—2015) — британский историк-востоковед, педагог.
 Босуорт, Патриша (1933—2020) — американская журналистка и писательница.
 Босуорт, Томас (род. 1990) — британский легкоатлет.
 Босуорт, Уильям (? — около 1650) — британский поэт.
 Босуорт, Уильям Уэллс (1869—1966) — американский архитектор.

См. также 
 Босуортский рынок
 Битва при Босворте